Termin MCAT ima više značenja.

 (Acil-nosilac-protein) S-maloniltransferaza, enzim
 Metkatinon, stimulans
 Mefedron, stimulans